Schöningh steht für:

 Verlag Ferdinand Schöningh, Verlag in Paderborn
 Schöningh Schulbuchverlag, Verlag in Braunschweig, siehe auch Westermann Druck- und Verlagsgruppe
 Universitätsbuchhandlung Ferdinand Schöningh, Verlag und Buchhandlung in Würzburg
 Schöninghsches Haus

Schöningh ist der Familienname folgender Personen:

 Enno Schöningh (1937–1979), deutscher Archivar

 Franz Josef Schöningh (1902–1960), deutscher Publizist
 Josef Schöningh (1860–1939), Verlagsbuchhändler

Siehe auch:
 Schöning